Sant'Agata dei Goti - grafia alternativa di Sant'Agata de' Goti, comune italiano in provincia di Benevento.
 Chiesa di Sant'Agata dei Goti - chiesa di Roma nel rione Monti
 Sant'Agata dei Goti - titolo cardinalizio legato alla chiesa di Roma

Enologia

 Sant'Agata dei Goti rosato, vino
 Sant'Agata dei Goti bianco, vino
 Sant'Agata dei Goti rosso, vino
 Sant'Agata dei Goti Aglianico, vino
 Sant'Agata dei Goti Falanghina, vino
 Sant'Agata dei Goti Greco, vino
 Sant'Agata dei Goti Piedirosso, vino

Pagine correlate
Sant'Agata (disambigua)